Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1990 in Bremen

Aufstieg 

Legende:
Aufstiegsrunden in Berlin (Nord) und Mülheim (Süd)

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1989
Hockey 1990